SS (od niem. Schutzstaffel) – niemiecka hitlerowska formacja
 Waffen-SS – (para)militarna
 SS-Reiterei – rekreacyjna
 SS – Szare Szeregi; zakonspirowane Harcerstwo Polskie w czasie II wojny światowej, organizacja zbrojna współdziałająca z AK.
 SS (od ang. Ship Submersible) – w klasyfikacji NATO myśliwski okręt podwodny o napędzie konwencjonalnym
 ss – niem. litera ẞ/ß
 SS (od ang. Steam Ship) – statek parowy (zob. też skróty przed imionami statków)
 SS (od ang. Special Stage) – odcinek specjalny
 SS (od ang. Secret Service):
 United States Secret Service – służba specjalna USA
 Secret Service – szwedzki zespół pop-rockowy
 Secret Service – czasopismo o grach komputerowych
 Secret Service – gra komputerowa
 SS (od ang. Super Sport) – nazwa samochodów marki Chevrolet
 SS – podłoże mikrobiologiczne
 SS – Wirtualna spedycja SpediStar w grze Euro Truck Simulator 2
 ss – skrót od screenshot, inaczej zrzut ekranu